Жиль, Жіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на захід від Парижа, 120 км на північ від Орлеана, 55 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 177 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 514,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Жиль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жиль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар